

Persone 
 Berardo Galiani, detto il marchese Galiani (1724-1774) – teorico dell'architettura italiano
 Celestino Galiani (1681-1753) – arcivescovo cattolico ed erudito italiano
 Ferdinando Galiani, detto l'abate Galiani (1728-1787) – economista italiano
 Vincenzo Galiani (1770-1794) – patriota e rivoluzionario italiano

Altro 
 11958 Galiani – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
Galliani